

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Faouzi Benzarti, (1950- ), joueur et entraîneur de football tunisien ;
 Lotfi Benzarti, joueur et entraîneur de football tunisien.

Homonymie de patronyme